Зетёво () — село в Болгарии. Находится в Старозагорской области, входит в общину Чирпан. Население составляет 1291 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Зетёво, в состав которого входит Зетёво, должность кмета (старосты) исполняет Йордан Иванов Николов (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов.

Кмет (мэр) общины Чирпан — Васил Георгиев Донев (коалиция партий: Политическое движение социал-демократов (ПДСД), Объединённый блок труда (ОБТ)) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Старозагорской области